Николай Фёдорович Григорьев:
 Григорьев, Николай Фёдорович (1896—1986) — русский советский детский писатель.
 Григорьев, Николай Фёдорович (1937—2018) — советский и российский инженер, организатор образования, государственный и политический деятель.